Спринтерская гонка на 7,5 километров среди женщин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 1992 года прошла 11 февраля. В соревнованиях приняли участие 69 спортсменки из 20 стран. Местом проведения гонки стал стадион Ле-Сези в 30 км от Альбервиля. Эта гонка стала первой в истории Олимпийских игр по биатлону, в которой принимали участие женщины.

Золото, несмотря на три промаха, завоевала олимпийская чемпионка 1988 года в лыжных гонках в составе сборной СССР Анфиса Резцова. Резцова остаётся единственной спортсменкой, выигравшей олимпийское золото и в лыжных гонках, и в биатлоне.

Все три призёра допустили не менее двух промахов.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результате на портале Olympedia

спринт